EEU peut désigner :
  Eŭropa Esperanto-Unio (en français, Union européenne d'espéranto), une association espérantophone européenne ;
 Espace économique unique, une union économique entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie mise en place en  ;
 Eurasian Economic Union (en français, Union douanière de l'Union eurasiatique), une union économique constituée de la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan en 2014.